Mamerco puede referirse a lo siguiente:

 Mamerco (hijo de Numa Pompilio).— Uno de los hijos de Numa Pompilio.
 Mamerco (praenomen).— Un praenomen de origen osco.
 Mamerco de Catania.— Un tirano de Catania.